Ары́жня () — деревня в составе Заволочицкого сельсовета Глусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 3 человека

См. также 
 Заволочицкий сельсовет
 Глусский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Глусского района